Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute à Johannesburg du 22 au .

Brigitte Cuypers remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Johannesburg
1976 en Afrique du Sud
Sport en novembre 1976